Spaghetti, tipo di pasta lunga;
 Spaghetti, ingrediente della cucina cinese
 Spaghetti, casa discografica
 Spaghetti, genere western
 Spaghetti chair, prodotto di disegno industriale
 Spaghettieis, una specialità tedesca di gelato
 In meteorologia, il termine spaghetti viene utilizzato per descrivere un tipo di modello matematico per le previsioni del tempo
 Spaghetti – film del 1916 diretto da Will Louis

Altri progetti